Pawnee bezeichnet:

 ein Volk der amerikanischen Ureinwohner, Pawnee
 die Sprache dieses Volkes, Pawnee (Sprache)

 mehrere Orte in den Vereinigten Staaten
 Pawnee (Illinois)
 Pawnee (Kansas)
 Pawnee City, Nebraska
 Pawnee (Oklahoma)
 Pawnee (Texas)
 Pawnee National Grassland, Colorado

 folgende Flugzeuge
 Piper PA-25, ein Agrarflugzeug
 Hiller VZ-1, ein Experimentalflugzeug

 eine fiktive Stadt in der amerikanischen Serie Parks and Recreation

Siehe auch:
 Pawnee Township
 Pawnee County